Puji si (chin. 普济寺 "Puji-Tempel") bezeichnet folgende buddhistische Tempel:

den Puji-Tempel in Jiahe, Provinz Hunan 湖南嘉禾普济寺, siehe Puji-Tempel (Jiahe)
den Puji-Tempel in Zhoushan, Putuo Shan, Provinz Zhejiang 浙江舟山普陀山普济寺, ein Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten siehe Puji-Tempel (Putuo Shan)
den Puji-Tempel im Wuban Shan, Provinz Fujian 福建五班山普济寺, siehe Puji-Tempel (Wuban Shan)
den Puji-Tempel in Lijiang, Provinz Yunnan 云南省丽江市普济寺, siehe Puji-Tempel (Lijiang)
den Puji-Tempel im Wutai Shan, Provinz Shanxi 山西五台山普济寺, siehe Puji-Tempel (Wutai Shan)
den Puji-Tempel im Kreis Yu, Provinz Shanxi 山西盂县普济寺, siehe Puji-Tempel (Yu)
den Puji-Tempel in Xicheng, Peking 北京西城区普济寺, siehe Puji-Tempel (Xicheng)
den Puji-Tempel in Taipeh, Taiwan 台湾省台北市普济寺, siehe Puji-Tempel (Taipeh)